Il BMW Open 2001 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa.
È stata la ventottesima edizione del BMW Open, che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2001.

Si è giocato a Monaco di Baviera in Germania, dal 30 aprile al 7 maggio 2001.

Campioni

Singolare 

 Jiří Novák ha battuto in finale  Antony Dupuis 6-4, 7-5

Doppio

 Petr Luxa /  Radek Štěpánek hanno battuto in finale  Jaime Oncins /  Daniel Orsanic 5-7, 6-2, 7-6 (7-5)

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 2001